

Geografia 
 Kunde – villaggio nella regione Khumbu in Nepal

Persone 
 Eduardo Kunde – calciatore brasiliano, difensore
 Emmanuel Kundé – ex calciatore camerunese, difensore
 Gregory Kunde – tenore statunitense
 Pierre Kunde – calciatore camerunese, centrocampista